Sanday – isola tidale dell'arcipelago delle Ebridi Interne (Scozia)
 Sanday – isola dell'arcipelago delle Orcadi (Scozia)